3 steht für:

 3, Jahr 3 nach Christus
 3 v. Chr., das Jahr 3 vor Christus
 3 (Marke), Mobilfunkmarke
 3 (Album), Album von Soulfly (2002)
 3 (Lied), Lied von Britney Spears (2009)

Drei steht für:
 Drei, natürliche Zahl
 Drei (Band), ostdeutsche Folk- und Countryband (ab 1981)
 Drei (Glücksburg), Ortsteil der Stadt Glücksburg

Werktitel:
 Drei (Roman) von Stephen King (1987)
 Drei (Film) von Tom Tykwer (2010)
 Drei (Kriminalroman) von Dror Mishani (2018)

Ähnliche Zeichen:
 З, kyrillischer Buchstabe

Siehe auch:

 Die Drei (Begriffsklärung)
 Dreier (Begriffsklärung)
 Drey (Begriffsklärung)
 III (Begriffsklärung)